2 miejscowości w Polsce: 
 Sójki – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Strzelce 
 Sójki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Rychliki

Zobacz też: Sujki